Rhinotia är ett släkte av skalbaggar. Rhinotia ingår i familjen Belidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Rhinotia